Юньков — русская фамилия. Известные носители:

 Юньков, Александр Юрьевич (род. 1982) — российский хоккеист.